«Piggies» () — песня The Beatles из Белого альбома, написанная Джорджем Харрисоном.

Содержание и композиция 
Изначально песня была написана в 1966 году, а два года спустя Харрисон нашёл её черновик в доме своих родителей и решил включить её в альбом. Мать Харрисона придумала для песни строчку «Что им нужно, так это хорошая колотушка» (), а Джон Леннон — строчку «Хватая вилки и ножи, чтобы есть свой бекон» (). В первой версии (вошедшей затем в Anthology 3) вместо бекона упоминались отбивные ().

Кроме того, изначально в песне присутствовал куплет про «свинячьи проделки» (), придуманный, чтобы вставить в текст песни фразеологическое сочетание «piggy banks» (). Версия с этим куплетом вошла в альбом Харрисона Live in Japan.

Музыкальный критик Уолтер Эверетт назвал «Piggies» «оруэлловским сравнением свиней с ужасными для окружающих, но внешне благородными тиранами» ().

Песня написана в гамме ля минор; куплеты начинаются с чередования гамм ля минор и ми минор.

Участники записи 
Битлз
 Джордж Харрисон — ведущий и гармонический вокал, акустическая гитара, бэк-вокал, вокальное хрюканье
 Джон Леннон — магнитофонные эффекты, вокальное хрюканье, бэк-вокал
 Пол Маккартни — бас-гитара, бэк-вокал
 Ринго Старр — тамбурин, басовый барабан
Сессионные музыканты
 Крис Томас — клавесин
 Генри Дейтинер – скрипка
 Эрик Боуи – скрипка
 Норман Ледерман – скрипка
 Рональд Томас – скрипка
 Джон Андервуд – альт
 Кит Каммингс – альт
 Элдон Фокс – виолончель
 Реджинальд Килби – виолончель
 Джордж Мартин — аранжировка струнных .

Мнения критиков 
Чарльз Мэнсон считал, что в «Piggies» описываются апокалиптические расистские войны: так, например, упоминавшиеся в песне «вилки и ножи» символизируют орудия убийства. Иэн Макдональд в книге «Революция в голове» назвал песню «ударом дубинкой сатиры по обществу», оценил её как «ужасную», «кошмарное пятно на дискографии Харрисона». Доминик Педлер отнёсся к композиции более благосклонно, отметив в своём отзыве удачную передачу настроения авторов через мелодию. По мнению Эверетта, «Piggies» следует считать хорошим экземпляром музыки в жанре барокко-поп.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Песни The Beatles
Песни, написанные Джорджем Харрисоном
Песни 1968 года
Песни на английском языке
Песни, спродюсированные Джорджем Мартином
Политизированные песни